Cerastuidae är en familj av snäckor. Cerastuidae ingår i ordningen lungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cerastuidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungsnäckor
Cerastuidae